Il singolare del torneo di tennis Nichirei International Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Amy Frazier 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Kimiko Date (secondo turno)
 Lindsay Davenport (secondo turno)
 Gabriela Sabatini (semifinali)

 Assente
 Sabine Hack (quarti di finale)
 Amy Frazier (finale)
 Julie Halard (secondo turno)
 Naoko Sawamatsu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1994